Landtagswahlkreis 96 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Wittmund (1982 bis 2003)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Gütersloh III (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Steinfurt II (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Recklinghausen-Stadt (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Gelsenkirchen-West (1947 bis 1962)